Краван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Краван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Краван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Краван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта